Ankyra ist der Name folgender antiken Städte in Kleinasien:

 Ankyra in Galatien; heutiges Ankara
 Ankyra (Phrygien)